Сарос 142 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 17 квітня 1624. Вона не мала кільцеподібних затемнень і лише одне гібридне — 14 липня 1768 року. Стадія повних затемнень триває від 25 липня 1786 до 29 жовтня 2543 року. Серія закінчиться частковим затемненням 5 червня 2904 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 6 хвилин 34 секунди 28 травня 2291 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 142 на сайті НАСА

Сарос